Predator er det engelske ord for 'rovdyr' og kan henvise til flere emner:

Biologi 
 Prædation - Det forhold, der består mellem rovdyr og byttedyr.
 Predator X - et havrovdyr, der levede i juratiden

Film 
 Predator (film), en film fra 1987
 Predator 2, en sequel fra 1990
 Alien vs. Predator, en film fra 2004
 Aliens vs. Predator: Requiem, en film fra 2007
 Predators, en film fra 2010
 The Predator, en film fra 2018

Musik 
 Predator (album), et album af Accept
 The Predator, et album af Ice Cube
 The Predators (japansk band) - et band fra Japan
 The Predators (australsk band) - et band fra Australien

Militærterminologi 
 Predator SRAW, et missilsystem udviklet af Lockheed Martin
 MQ-1 Predator, en UAV (en drone) taget i anvendelse 1995
 RQ-9 Predator B, en UAV (en drone) taget i anvendelse 2001 og nu kendt som MQ-9 Reaper
 Predator C, en UAV (en drone), også kendt som General Atomics Avenger

Sport 
 Adidas Predator, en serie fodboldstøvler
 Nashville Predators, et amerikansk ishockeyhold
 Northwestern Predators, et australsk fodboldhold
 Orlando Predators, et amerikansk fodboldhold